Boniva se može odnositi na:

 Ibandronsku kiselinu, aktivni ingredijent leka Boniva, koji se koristi u tretmanu osteoporoze. 
 Boniva (softver), od kompanije SSA Globalna Tehnologija, koji se koristi za planiranje resursa preduzeća.